Ravnsholt er navnet på flere lokaliteter og personer

Nordsjælland
 Ravnsholt Skov, skov i Nordsjælland ved Allerød
 Ravnsholt (langhøj), fortidsminde i Ravnsholt Skov
 Dyrefold i Ravnsholt Skov, fortidsminde i Ravnsholt Skov

Nordlige Lolland:
 Ravnsholt Hage, sandbanke nord for Lolland
 Ravnsholt (rundhøj 42221), rundhøj på Lolland nord for Svinsbjerg
 Ravnsholt (rundhøj 42222), rundhøj på Lolland nord for Svinsbjerg
 Ravnsholt (rundhøj 42223), rundhøj på Lolland nord for Svinsbjerg

Efternavn:
 Emil Ravnsholt, cykelrytter

Film:
 Hjertekrigen paa Ravnsholt, stumfilm fra 1917

Se også 
 Ravnholt